

Persone 
 Alex Désert – attore e musicista haitiano
 Claire Désert – pianista francese
 Solen Désert-Mariller – velocista francese

Musica 
 Desert – gruppo musicale inglese
 Désert – singolo di Émilie Simon del 2002
 Desert – singolo di Paces del 2016

Altro 
 Desert – area non incorporata del Texas
 Désert – romanzo di Jean-Marie Gustave Le Clézio del 1980

Pagine correlate 
Dessert (disambigua)